Форсгага (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Форсгага — місто у Швеції, у лені Вермланд.